A Copa da CAF de 1996 foi a quinta edição. Foi vencido pelo Kawkab de Marrakech na vitória final de duas partidas sobre o  Etoile du Sahel.

Rodada Preliminar

|}

Primeira rodada

|}

Oitavas de finais

|}

Notes
1 vencedor seria determinado em uma única partida em Freetown, Serra Leoa, devido à guerra civil na Libéria; Junior Professional abandono.

Quartas de finais

|}

Semi-finais

|}

Final

|}

Campeão

Ver também
Liga dos Campeões da CAF de 1996
Copa da CAF

Ligações externas
CAF Cup 1996 - rsssf.com

Copa da CAF
1996 no futebol